Интерконтинентальное чемпионство WWE () — это титул чемпиона, созданный и продвигаемый американским рестлинг-промоушном WWE. Ныне защищается на бренде SmackDown. Наряду с титулом чемпиона Соединённых Штатов WWE который находится на бренде Raw является одним из двух второстепенных титулов в WWE.

Титул был основан 1 сентября 1979 года в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE), после того, как первый чемпион Пат Паттерсон объединил титулы чемпиона Северной Америки WWF в тяжелом весе и чемпиона Южной Америки WWF в тяжелом весе. Это третий по возрасту титул, действующий в WWE, после титул чемпиона WWE (1963) и титул чемпиона Соединенных Штатов (1975), но второй по продолжительности, так как WWE владеет титул чемпиона Соединённых Штатов только с 2001 года. Титул защищался в главном событии PPV-шоу, включая WrestleMania VI, SummerSlam в 1992 году, третье и восьмое шоу In Your House, Backlash в 2001 году и на Extreme Rules в 2018 году. Его называют «ступенькой» на пути к титулу чемпиона WWE.

В ноябре 2001 года титул чемпиона Соединенных Штатов WCW был объединен с интерконтинентальным чемпионством. В 2002 году, после введения первого разделения брендов, он стал эксклюзивным для Raw. Позже, в том же году, европейский и хардкорный чемпионства были объединены с титул интерконтинентального чемпиона, который сам был объединен с титул чемпиона мира в тяжелом весе. В следующем году интерконтинентального чемпионство был восстановлено на Raw, а затем титул чемпиона Соединенных Штатов был восстановлен как аналог этого титула на SmackDown. В течение многих лет интерконтинентальное чемпионство менялось между брендами, обычно в результате драфта WWE; в 2019 году в результате «Встряски суперзвёзд» титул перешел на SmackDown.

История создания 

Интерконтинентальный титул был одним из самых престижных наград в мире рестлинга, однако после ввода WWE чемпионства в тяжелом весе престижность титула значительно упала. С момента создания титула в сентябре 1979 года, многие великие рестлеры завоёвывали интерконтинентальный титул, в том числе члены Зала славы WWE Пат Паттерсон, Дон Мурако, Тито Сантана, Грег Валентайн и Шон Майклз. Кроме того, многие нынешние рестлеры также были интерконтинентальными чемпионами, например Джефф Харди, Миз и Трипл Эйч. Титул входит в состав Большого шлема WWE.

Этимология 
Термин «интерконтинентальный или межконтинентальный» в названии первоначально относился к Северной и Южной Америке. В 1985 году изменился дизайн пояса чемпионата, центральная пластинка теперь сосредоточена на Атлантическом океане, карта включает в себя не только континенты Америке, но так же западную Африку и Европу. 7 апреля 1989 года чемпионство впервые было защищено за пределами Северной Америки Риком Рудом против Последнего воина в Турине, Италия. 30 марта 1991 года Мистер Совершенство совершил первую защиту в Азии против Техасского Торнадо в совместном шоу промоушена WWF и Super World of Sports в Токио, Япония. Впервые он попал в Африку 6 апреля 1997 года, когда чемпион Рокки Майвиа (более известный как Скала) одолел Савио Вегу в Дурбане, Южная Африка. Шелтон Бенджамин провёл первую австралийскую защиту 7 апреля 2006 года, победив Джина Сницки в Брисбене. 22 июля 2002 года чемпионство Европы WWE было объединено c интерконтинентальным чемпионством. В современном понимании интерконтинентальный чемпион подразумевает охват всех континентов земного шара.

Турнирные таблицы за титул интерконтинентального чемпиона

Таблица первого, вымышленного турнира за титул интерконтинентального чемпиона WWF в тяжелом весе (1979) 

Пат Паттерсон выиграл вымышленный турнир в Рио-де-Жанейро. Пат Паттерсон победил Теда Дибиаси за недавно созданное чемпионство Северной Америки WWF в тяжёлом весе. Далее по сюжетной легенде Паттерсон отправился в Рио-де-Жанейро в сентябре 1979 года, где он защищал выигранный титул на турнире. Так же на этом же турнире стоял на кону вымышлены титул Чемпиона Южной Америки WWF в тяжелом весе После победы Паттерсон объединил свой титул чемпиона Северной Америки WWF в тяжёлом весе с выигранным титулом чемпиона Южной Америки в тяжёлом весе, став таким образом первым в истории Интерконтинентальным чемпионом.

Турнирные таблицы за титул интерконтинентального чемпиона WWF/WWE 

 Таблица турнира за титул Интерконтинентального чемпиона WWF (1990)

Турнир за титул Интерконтинентального чемпиона WWF, финал которого состоялся 23 апреля 1990 года. Турнир проводился для выявления нового Интерконтинентального чемпиона, после того, как предыдущий чемпион Последний Воин сложил полномочия чемпиона так как выиграл титул Чемпион WWF победив на WrestleMania VI Халка Хогана.

 Таблица турнира за титул Интерконтинентального чемпиона WWF (1996)

Турнир за титул Интерконтинентального чемпиона WWF, финал которого состоялся 23 сентября 1996 года. Турнир проводился для выявления нового Интерконтинентального чемпиона, после того, как предыдущий чемпион Ахмед Джонсон сложил полномочия чемпиона из за травмы, после того, как его атаковал дебютирующий Фарук после победы в Королевской битве из 11 человек.

 Таблица турнира за титул Интерконтинентального чемпиона WWF (1997)

Турнир за титул Интерконтинентального чемпиона WWF, финал которого состоялся 5 октября 1997 года. Турнир проводился для выявления нового Интерконтинентального чемпиона, после того, как предыдущий чемпион Стив Остин был вынужден вакантировать титул, после полученной травмы шеи.

  Изначально в сетке первого раунда матч выиграл Кен Шемрок, но он получил травму и не мог продолжать выступление в турнире и в полуфинал отправился Фарук.

 Таблица турнира за титул Интерконтинентального чемпиона WWF (1998)

Турнир за титул Интерконтинентального чемпиона WWF, финал которого состоялся 12 октября 1998 года. Турнир проводился для выявления нового Интерконтинентального чемпиона, после того, как предыдущий чемпион Triple H был вынужден вакантировать титул, после полученной травмы.

 Таблица турнира за титул Интерконтинентального чемпиона WWE (2010)

Микро-турнир за титул Интерконтинентального чемпиона WWE, который состоялся 14 мая 2010 года. 7 мая 2010 года генеральный менеджер SmackDown Теодор Лонг временно отстранил Дрю Макинтайра, а титул вакантировал. На следующей неделе на SmackDown, Кофи Кингстон выиграл микро-турнир, став новым чемпионом, но Винс Макмэн отменил решением Лонга вернув титул Макинтайру не признав чемпионство Кингстона.

 Таблица турнира за титул Интерконтинентального чемпиона WWE (2020)

Турнир за титул Интерконтинентального чемпиона WWE, финал которого состоялся 12 июня 2020 года. Турнир проводился для выявления нового Интерконтинентального чемпиона, после того, как предыдущий чемпион Сами Зейн был лишён чемпионства, так как не появлялся в WWE находясь дома на изоляции опасаясь заразится COVID-19.

  Несмотря на то, что Джефф Харди победил в первом круге Шеймуса, принять участие дальше в турнире он не смог, так как его обвинили, что он в состоянии алкогольного опьянения наехал на Элайаса. В итоге Шеймус победил в Королевской битве за право занять вакантное мексто, тем самым продолжив выступление в турнире.
  Несмотря на то, что Элайас победил в первом круге Короля Корбина, принять участие дальше в турнире он не смог, так как был сбит машиной за рулём которой якобы был Джефф Харди. В итоге Эй Джей Стайлз автоматически прошёл в финал турнира.

Турнирные таблицы за первое претендентство, за титул интерконтинентального чемпиона WWE 

 Таблица турнира за первое претендентство, за титул Интерконтинентального чемпиона WWE (2008)

Турнир за первое претендентство, за титул Интерконтинентального чемпиона WWE

 Таблица турнира за первое претендентство, за титул Интерконтинентального чемпиона WWE (2014)

Турнир за первое претендентство, за титул Интерконтинентального чемпиона WWE

История титула

История чемпионата на брендах 

После разделения на бренды 25 марта 2002 года все титула WWE стали эксклюзивными либо для бренда Raw, либо для бренда SmackDown. Разделение на бренды было прекращено 29 августа 2011 года, ростер рестлеров стал единым. Повторное разделение на бренды состоялся 19 июля 2016 года. Ниже в таблице приведен список дат, показывающих переходы интерконтинентального чемпионата между брендами Raw и SmackDown.

Статистика

Действующий чемпион 

 На    года действующий чемпион Гюнтер, это его первое владение Интерконтинентальным титулом. Гюнтер является первым австрийцем-обладателем титула.

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE
 Чемпион Соединённых Штатов WWE
 Североамериканский чемпион NXT
 Чемпион Северной Америки WWF в тяжёлом весе

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE

Чемпионские титулы WWE
Награды, появившиеся в 1979 году